Ciz steht für:

 Číž, slowakische Gemeinde

Ciz oder Číž ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Ciz (* 1981), uruguayischer Fußballspieler
 Miroslav Číž (1954–2022), slowakischer Politiker (SMER)